Gioco di carte, variante della briscola.
Altro nome per Ginkgo biloba.